Dolina Zimnej Wody (Studená dolina) – dolina w słowackich Tatrach Wysokich
 Dolina Zimnej Wody Orawskiej (Studená dolina) – dolina w słowackich Tatrach Zachodnich
 Dolina Zuberska (Studená dolina) – dolina w słowackich Tatrach Zachodnich, górne piętro Doliny Zimnej Wody Orawskiej